Teodora de Grecia y Dinamarca, después, por matrimonio Teodora de Baden (en griego: Πριγκίπισσα Θεοδώρα της Ελλάδας και Δανίας, 30 de mayo de 1906 - 16 de octubre de 1969), fue la segunda hija del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y la princesa Alicia de Battenberg. Contrajo matrimonio con Bertoldo, margrave de Baden el 17 de agosto de 1931.

Biografía

Nacimiento y familia 
Nació en Corfú, Grecia, el 30 de mayo de 1906, hija del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y la princesa Alicia de Battenberg. Sus hermanos fueron el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, anteriormente príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, marido de la reina Isabel II del Reino Unido; Margarita, princesa de Hohenlohe-Langenburg; Cecilia, gran duquesa hereditaria de Hesse-Darmstadt; y Sofía, princesa de Hannover. Por cuestiones políticas, la familia se vio forzada a abandonar Grecia y vivir en el exilio.

Por el lado paterno, era nieta de Jorge I de Grecia y Olga Konstantínova de Rusia, nieta del emperador Nicolás I de Rusia. Por el lado materno, era tataranieta de la reina Victoria del Reino Unido y el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Su madre era nieta de la princesa Alicia, la segunda hija de la reina Victoria y el príncipe Alberto.

Matrimonio e hijos 

Teodora contrajo matrimonio con Bertoldo, margrave de Baden el 17 de agosto de 1931, en Neues Schloß, Baden-Baden, Alemania. Su marido era hijo del príncipe Maximiliano, margrave de Baden y la princesa María Luisa de Hannover.

El matrimonio tuvo tres hijos: 
Margarita de Baden (n. 14 de julio de 1932- 15 de enero de 2013) casada y divorciada del príncipe Tomislav de Yugoslavia. 
Maximiliano Andrés de Baden (n. 3 de julio de 1933- fallecido el 29 de diciembre del 2022) casado con la archiduquesa Valeria de Austria. 
Luis de Baden (n. 16 de marzo de 1937) casado con la princesa Ana María de Auersperg-Breunner.

Fallecimiento 

Teodora murió el 16 de octubre de 1969, a la edad de 63 años, en Büdingen, Alemania Occidental. Sobrevivió a su marido 6 años. Su madre, la princesa Alicia de Battenberg, la sobrevivió cinco semanas, muriendo el 5 de diciembre de 1969.

Títulos y tratamientos 
Teodora fue princesa de nacimiento y como tal recibió el tratamiento de Su Alteza Real, los títulos y tratamientos que recibió durante su vida fueron:

 SAR Princesa Teodora de Grecia y Dinamarca (1906-1931).

 SAR Margravina de Baden (1931-1963).

 SAR Margravina viuda de Baden (1963-1969).

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas griegas 
 Dama Gran Cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.

Distinciones honoríficas extranjeras 
 Dama Gran Cruz de la Orden de la Fidelidad (Gran Ducado de Baden).
 Medalla Conmemorativa de la Coronación de Isabel II (Reino Unido, 02/06/1953).

Ancestros

Referencias

Lectura adicional 
 Eilers, Marlene A. Queen Victoria's Descendants. Baltimore, Maryland: Genealogical Publishing Co. 1987. ISBN 91-630-5964-9

Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg

Princesas de Dinamarca

Casa de Baden
Casa de Zähringen
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Nobles de Alemania del siglo XX
Alemanas del siglo XX

Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia
Nacidos en Corfú